В одиночному розряді тенісного турніру Northern California Open 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Мелісса Гарні здобула титул, у фіналі перемігши Барбару Геркен 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Бет Герр (2-ге коло)
  Камілл Бенджамін (чвертьфінал)
  Мелісса Гарні (переможниця)
  Барбара Геркен (фінал)

 Відсутня
 Крістін Кінні (чвертьфінал)
 Лі Антонопліс (2-ге коло)
 Елна Рейнах (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Northern California Open